August Ferdinand Möbius (1790–1868) német matematikus
 Möbius-szalag, különleges kétdimenziós felület
 Möbius-függvény, számelméleti függvény
 Möbius-féle háló, geometriai fogalom
 Möbius-féle megfordítási formula, Möbius-függvény egyik tulajdonságát kimondó képlet

Művészet
 A Moebius-metró (A Subway Named Möbius) (1950)  Armin Joseph Deutsch novellája
 A Moebius-metró (Moebius) (1996) Gustavo Mosquera R. filmje
 Moebius (2009) a Watch My Dying együttes albuma
 Moebius (2013) Kim Ki-duk filmje
Csillagászat
 Möbius-kráter, kráter a Holdon